|}
A Nordwestbahn (Wien–Retz–Znojmo-vasútvonal) egy 100,1 km hosszúságú, normál nyomtávolságú, részben kétvágányú, -cel villamosított vasútvonal Bécs és Znojmo között. A vasútvonalon a vonatok engedélyezett legnagyobb sebessége 120 km/h.

Irodalom 
 Roland Peter Herold: Die Österreichische Nordwestbahn. Auf Schienen unterwegs. Sutton-Verlag, Erfurt 2009, .
 Wolfgang Kos (Hrsg.), Walter Öhlinger (Red.): Großer Bahnhof: Wien und die weite Welt. Wien Museum Karlsplatz, 28. September 2006 – 25. Februar 2007. … Sonderausstellung des Wien-Museums, Band 332. Czernin-Verlag, Wien 2006, .
 Peter Wegenstein, Heinz Albrecht (Fotogr.): Die Nordwestbahnstrecke. Dieser Band behandelt die Strecken Wien Nordwestbahnhof – Staatsgrenze nächst Unter Retzbach, Floridsdorf – Jedlersdorf, Korneuburg – Korneuburg Donaulände, Stockerau – Absdorf-Hippersdorf, Abzweigung Rohrmühle – Abzweigung Ziegelofen und Retz – Drosendorf. Bahn im Bild, Band 91, . Verlag Peter Pospischil, Wien 1995, OBV.
 Alfred Horn: Die österreichische Nordwestbahn. Die Bahnen Österreich-Ungarns, Band 1, . Bohmann-Verlag, Wien (u.a.) 1967, OBV.

További információk 

Eine Sonderfahrt auf der Nordwestbahn
Aktueller (PDF; 102 kB) Fahrplan der ÖBB.

Bécs közlekedése
Ausztria vasútvonalai
Csehország vasútvonalai